Шпилево — название нескольких населённых пунктов:

 Шпилево — село в Перевозском районе Нижегородской области.
 Шпилево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Шпилёво — бывшее сельцо, затем посёлок в Дмитровском районе Московской области. Сейчас является частью города Дмитрова.

См. также 
 Шпилев